Loge (vrijmetselarij), een afdeling van de vrijmetselarij
 Loge (Theosofische Vereniging), een afdeling van de Theosofische Vereniging in België
 Loge (beveiliging), een soort beveiligde receptie in beveiligde inrichtingen zoals gevangenissen
 Loge (theater), een hokje in een theater- of bioscoopzaal met 2 tot 6 zitplaatsen
 Loge (maan), een maan van Saturnus
 Loge (rivier), een rivier in Angola
 De loge (Renoir), een schilderij van Renoir
 Loge-Fougereuse, een gemeente in Frankrijk
 La Loge, een gemeente in Frankrijk
 La Loge-Pomblin, een gemeente in Frankrijk
 La Loge-aux-Chèvres, een gemeente in Frankrijk

Zie ook
 logé
 Logi
 Les Loges (doorverwijspagina)